Mwanzia ist der Name von:

 Stephen Mwanzia (* 1962), kenianischer Sprinter
 Musau Mwanzia (* 1983), kenianischer Langstreckenläufer